Enric Casals i Defilló (Barcelona, 1892 – 1986), violinista i compositor
 Enric Casals i Molas (Barcelona, 1871 - >1944), actor i director teatral